Seamer (Hambleton), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Hambleton
 Seamer (Scarborough), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Scarborough